Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Catarina Lindqvist 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Manuela Maleeva (secondo turno)

 Catarina Lindqvist (finale)
 Robin White (quarti di finale)
 Jo Durie (quarti di finale)
 Terry Phelps (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1986